

Geografia
 Kyme – nome di un'antica città della Magna Grecia, ora un sito archeologico della città metropolitana di Napoli
 Kyme – città dell'antica Grecia, nell'Eolide, oggi denominata Aliağa
 Kymi – ex comune della Grecia, nell'Eubea
 North Kyme – parrocchia inglese del North Kesteven, nel Lincolnshire

Persone
 Kyme – attrice statunitense (1962-   )
 Nick Kyme – scrittore di romanzi di fantascienza
 Robert de Kyme – personaggio storico (1210-1285), fuorilegge, fra i probabili ispiratori di Robin Hood